NEJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nejjo / Nejo (Etiopia)